Монтур има више значења:
 Округ Монтур (Пенсилванија)
 Монтур (Ајова)